Балкененде () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Балкененде, Гетти (род. 1939) — голландская пловчиха.
 Балкененде, Ян Петер (род. 1956) — нидерландский государственный и политический деятель.